Gustaf Lennart Nicolaus Paul Bernadotte, född 8 maj 1909 i Stockholm, död 21 december 2004 på Mainau i Baden-Württemberg i Tyskland, var svensk filmare och fotograf, slottsherre och skapare av trädgårdslandskap i Tyskland och född svensk prins med titeln hertig av Småland. Efter att han 1932 gift sig utan kungens samtycke gick han enligt grundlagen miste om sin plats i tronföljden. Han blev även den förste svenske prinsen att helt förlora sina kungliga titlar och att kallas herr (Bernadotte). Han adlades 19 år senare i Luxemburg.

Biografi
Lennart Bernadotte var son till prins Wilhelm, andre son till Gustaf V, och Maria Pavlovna av Ryssland. Han föddes på Stockholms slott men växte de första åren upp på Oakhill på Djurgården i Stockholm, som uppförts för de nygiftas räkning. Hans föräldrar skilde sig 1914 och då modern flyttade utomlands togs Lennart Bernadotte om hand av sin farmor, drottning Victoria och installerades på Stockholms slott. Då Lennart Bernadotte var i tonåren flyttade han till sin far på Stenhammars slott i Flens kommun. Prins Lennart var 1927-1932 kavalleriofficer.

Den 11 mars 1932 gifte sig prins Lennart utan kungens tillåtelse med Karin Nissvandt (1911–1991) i vigsellokalen Princes Row Registry Office i London, och hade då enligt grundlagen inte längre arvsrätt till den svenska tronen. På grund av giftermålet förklarades han i konselj förlustig sina furstliga prerogativ och kallades därefter herr Bernadotte. Han ansåg sig under årtionden mycket illa  behandlad av det svenska hovet för sitt val av hustru och har i sina  memoarer i ett särskilt kapitel redogjort för att han även ansåg att hennes upplevelser av hovets behandling låg till grund för de problem som så småningom ledde till deras skilsmässa. Professor Gunnar Bramstång som utrett frågan om titlarna juridiskt anser att kung Carl XVI Gustaf skulle ha kunnat rätta till sådant som kan ifrågasättas om lagligheten i Gustav V:s hantering.

År 1930 hade Bernadotte och hans far ärvt slottet Mainau, på ön med samma namn i Bodensjön i södra Tyskland, av sin farmor Victoria av Baden, Sveriges drottning. Bernadotte med familjen bosatte sig där 1952. Fram till sin död ägde och förvaltade Bernadotte Mainau. Slottets park är känd som ett blomsterparadis.

Från 1938 deltog han i arbetet inom Barnens dagsorganisationen och var från 1941 rikssammanslutningens ordförande.

Den 2 juli 1951 blev Bernadotte för sig själv, sin hustru och sina äktenskapliga efterkommande av storhertiginnan Charlotte adlad i Luxemburg och kallades då Gustaf Lennart Nicolas Paul Prince Bernadotte och gavs samtidigt den ärftliga titeln comte de Wisborg. Han skrev sig Lennart Graf Bernadotte af Wisborg..

Bernadotte blev 1969 tillfrågad av politiker om att bli nominerad till posten som Västtysklands förbundspresident, vilket han tackade nej till.

Efter 39 års äktenskap skilde sig Lennart och Karin 1971. Den 29 april 1972 gifte Bernadotte om sig med Sonja Haunz (1944–2008). Hustrun Sonja var länge verkställande direktör för Mainau.

Han gav ut två memoarböcker: Käre prins, godnatt (1977) och Mainau min medelpunkt (1995). Från sidan 96 i den senare kan citeras:

Bernadotte led under sista tiden av sitt liv av svår lungemfysem.

Barn
Barn med Karin Nissvandt:
 Birgitta (född 1933), gift Straehl
 Marie-Louise (1935–1988), gift Kautz
 Jan (1941–2021)
 Cecilia (född 1944), gift Baenkler (skild)

Barn med Sonja Haunz:
 Bettina (född 1974), gift Haug
 Björn (född 1975)
 Catherina (född 1977), gift Ruffing
 Christian (född 1979)
 Diana (född 1982), gift Grawe (skild)

Anfäder

Fotografen Bernadotte

Bernadotte var även mycket intresserad av film och foto, från 1939 var han huvudredaktör för tidskriften FOTO. Under särskilt 1940-talet medverkade han i många filmer som regissör, manusförfattare och skådespelare. Han var en utmärkt sångare, och var bland annat under åren 1937–1951 ordförande för manskören Sångsällskapet DS i Stockholm.

Filmografi

Teaterregi
1932 – Shåbåten, revy, Naima Wifstrand-teatern

Se även 
Bernadotte

Referenser

Noter

Tryckta källor

Externa länkar 

Lennart Bernadotte på Svensk mediedatabas
 

Män
Lennart
Lennart
Svensk ointroducerad adel
Sommarvärdar 1998
Födda 1909
Avlidna 2004
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Kommendörer med stora korset av Nordstjärneorden
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden
Storkorset av andra klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
Personer från Stockholm
Luxemburgska grevar
Svenskar i Tyskland
Personer i Sverige under 1900-talet
Personer i Sverige under 2000-talet